Clydebank FC (1914), een voetbalclub die bestond van 1914 tot 1931
 Clydebank FC (1965), een voetbalclub die bestond van 1965 tot 2002
 Clydebank FC (2003), een voetbalclub die opgericht werd in 2003